La locution « histoire naturelle » est devenue commune au  pour désigner les livres décrivant les objets de la nature, le terme évoluant vers le sens actuel de biologie.

Parmi les ouvrages renommés sous ce nom, on peut citer :
 Histoire naturelle de Pline l'Ancien ().
 Histoire naturelle générale et particulière de Buffon ().
 Histoire naturelle des poissons, de Georges Cuvier et son élève et futur successeur Achille Valenciennes, publié entre 1828 et 1849.

Musique 
 Histoire naturelle, un single et un clip de Nolwenn Leroy extrait de son album Histoires naturelles (au pluriel).

Voir aussi